Julián Miralles Caballero –  pilota motociclistico spagnolo che gareggiava negli anni ottanta e novanta
 Julián Miralles Rodríguez –  pilota motociclistico spagnolo che gareggiava negli anni duemila, figlio del precedente